Netzwerktheorie steht für:

 Netzwerktheorie in der Informatik, siehe Netzwerkforschung #Netzwerkforschung in der Informatik
 Netzwerktheorie (Soziologie), mehrere Konzepte

Siehe auch:
 komplexes Netzwerk (Graphentheorie)
 Netzwerkanalyse (Begriffsklärung)